Wurtzbourg peut désigner :
 Wurtzbourg, une ville de Bavière, en Allemagne ;
 Wurtzbourg ou arrondissement de Wurtzbourg, un arrondissement de Bavière, en   (Allemagne ;
 Wurtzbourg ou principauté épiscopale de Wurtzbourg, un État du Saint-Empire romain germanique ;
 Wurtzbourg ou grand-duché de Wurtzbourg, un grand-duché de la Confédération du Rhin.

 Burchard de Wurtzbourg (~683-755), un évêque de Würzburg et un saint de l'Église catholique.